Enhanced Data Rate, een functie van Bluetooth
Eems Dollard Regio, een regio in het Nederlands-Duitse grensgebied